La taxation est l'imposition de biens et services, voir « Imposition (fiscalité) »
 La taxation est la fixation du prix de biens et services par les pouvoirs publics